

Codici 
 KBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bell Island (Stati Uniti)
 kbe – codice ISO 639-3 della lingua kanju

Altro 
 KBE – Order of the British Empire, ordine cavalleresco istituito da re Giorgio V per insignire personalità illustratesi per la loro attività in favore del Regno Unito.